806 авиаремонтный завод, войсковая часть 48742

История 

После появления в 1953 году на аэродроме Салка 765-го истребительного авиационного  полка, 5 мая 1960 года для нужд 87-й истребительной авиационной дивизии ПВО была сформирована 706я авиаремонтная мастерская, которая занималась ремонтом самолётов МиГ-15 и МиГ-17. 01 марта 1967 года мастерская была реформирована в 3698-ую авиаремонтную базу (авиаремонтное предприятие АРП - в/ч 48742). Предприятие специализировалось на капитальном ремонте самолётов Су-9. С 1978 года коллектив приступил к ремонту изделия нового типа - МиГ-23.

Этапы освоения модификаций МиГ-23:

 1978-1980 г.г. - МиГ-23УБ (изделие 23УБ);
 1980-1987 г.г. - МиГ-23М (изделие 23М);
 1983-1988 г.г. - освоена и производилась доработка МиГ-23МЛ (изделие 23-12) под вариант МиГ-23МЛД (изделие 23-18);
 с 1987 г. - МиГ-23П (изделие 23П);
 в 1987 г. - была выполнена доработка четырёх экземпляров МиГ-23МЛД (изделие 23-18) под вариант МиГ-23МЛДГ (изделие 23-57).

Коллектив завода также освоил ремонт вооружения самолётов Су-9 и МиГ-23: изделие 67 (авиационная ракета Р-55) и изделие 62К (авиационная ракета Р-60).

В 1982 году выполнял ремонт Су-17, принадлежащий Летно-испытательной базе.

В 90е годы завод брал заказы на ремонт гражданской авиатехники: Ан-2, Як-18Т, Як-52.

В разные годы на заводе трудилось до 1300 специалистов.

В 1993 году предприятие было реформировано в 806й авиаремонтный завод. В состав завода входили производственные цеха:

 Центральная заводская лаборатория;
 Летная-испытательная станция;
 Цех №1 (корпус 201) - разборочный цех;
 Цех №4 (корпус 200) - сборочный цех;
 Цех №3 - ремонт электрооборудования;
 Цех по ремонту вооружения.

В 1994 году 806й авиаремонтный завод (в/ч 48742) была реорганизована в 1627-ую базу хранения и разделки, которая была ликвидирована в 2006 году.

Командование

Лётный состав 
 Подполковник Гулаков Евгений Иванович;                  
Подполковник Дарбинян;
 Подполковник Носов Иван Алексеевич;
 Подполковник Марьин Валерий Николаевич;
 Подполковник Павлов Михаил Иванович.

Примечания 

Авиаремонтные предприятия России